Лига 2 2011/2012 годов () — 49-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 9 сентября 2011 года и закончился 27 апреля 2012 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2011/12 на сайте rsssf.com

2011/2012
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2011 году
Спорт в Алжире в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012